Viktorija "Vika" Jurevna Tsyganova (), född Zjukova (Жукова) 28 oktober 1963 i Chabarovsk, är en rysk sångerska. Hon är bland annat känd för låten "Русская Водка" (Rysk vodka, 2002).

Diskografi
 1991 Гуляй, анархия
 1991 Балалайка-зараза
 1992 Ангел мой
 1992 C любовью к России
 1993 Ангел мой
 1994 Клубничка
 1994 Любовь и смерть
 1995 Лучшие песни
 1995 Эх, не грех
 1996 Русские песни. Кому это надо?!
 1996 Только любовь
 1997 Романсы
 1997 Калина красная
 1998 Солнце
 2002 Лучшие песни. Русская водка
 2002 Посвящение (tillsammans med Michail Krug)
 2003 Приходите в мой дом
 2004 Офицеры России
 2006 Вояж-винтаж
 2007 Веселись, Русь..!
 2008 Романсы и русские песни
 2009 Grand Collection. Вика Цыганова
 2010 Синие мои цветы…
 2011 Романсы
 2011 Золотые хиты

Externa länkar
Officiell webbsida
Русская Водка på Youtube

Ryska sångare
Födda 1963
Kvinnor
Levande personer
Personer från Chabarovsk